Le qualificazioni del singolare  dell'Open GDF Suez 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

 Sandra Záhlavová (secondo turno)
 Vesna Manasieva (qualificate)
 Maria Elena Camerin (secondo turno)
 Jelena Dokić (qualificate)

 Dar'ja Kustova (primo turno)
 Ekaterina Byčkova (primo turno)
 Stéphanie Cohen-Aloro (ultimo turno, Lucky Loser)
 Anaïs Laurendon (ritiro)

Qualificate

  Kristína Kučová
  Vesna Manasieva

  Ana Vrljić
  Jelena Dokić

Lucky Losers
  Stéphanie Cohen-Aloro

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Open GDF Suez 2011
WTA Tour 2011